Сааб:
 Сааб, Андре (; более известна как Шедид, Андре; 1920—2011) — французская поэтесса, писательница, драматург.
 Сааб, Эли (; род. 1964) — ливанский модельер.

См. также